Tony White peut désigner :
 Tony White (1965-), joueur de basket-ball américain ;
 Tony White (1954-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Tony White (1977-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Tony Joe White (1943-2018), chanteur-compositeur américain.